Раш има више значења:
 Округ Раш (Индијана)
 Округ Раш (Канзас)
 Раш - канадски бенд